Сент-Ама́н-Су () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Тулузи, 60 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 975 осіб у працездатному віці (15-64 років) 679 були активні, 296 — неактивні (показник активності 69,6%, у 1999 році було 70,5%). З 679 активних працювали 604 особи (342 чоловіки та 262 жінки), безробітних було 75 (37 чоловіків та 38 жінок). Серед 296 неактивних 93 особи були учнями чи студентами, 133 — пенсіонерами, 70 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 695 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1596,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Аман-Су на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн